Kruszelnica – wzgórze w Polsce
 Kruszelnica – wieś na Ukrainie
 Kruszelnica – rzeka na Ukrainie